«Большой спорт» — обзорно-аналитический ежемесячный глянцевый журнал о спорте, издающийся в России с декабря 2005 года. Официальный медиапартнёр Laureus World Sports Awards в России.

Уделяя первостепенное внимание футболу, хоккею, биатлону, баскетболу, журнал, тем не менее, активно пишет и о дисциплинах, менее рейтинговых (регби, кёрлинг, бобслей).
По данным исследования TNS Gallup Media, усреднённое количество читателей одного номера журнала (по России) составляет 565 600 человек.

Проекты журнала 
В 2011 году при поддержке журнала был запущен проект «Молодые таланты большого спорта», существующий в виде интернет-портала, содержащего постоянно пополняющуюся общероссийскую электронную базу молодых, перспективных спортсменов. Цель проекта — информационная поддержка и продвижение юных спортивных дарований от 8 до 25 лет.

«100 людей, событий, фактов мирового спорта» — специальный номер журнала, посвященный подведению итогов мировой спортивной жизни в уходящем году. Выходит 1 раз в год в феврале.

Рубрики 
Журнал включает несколько основных рубрик:
 Большая игра — об индустрии большого спорта в настоящее время и в будущем.
 Мастер игры — интервью с известными спортсменами.
 Хозяин игры — публикации о людях и организациях, контролирующих мировой спорт.
 Точка игры — репортажи со спортивных событий.
 Герой игры — интервью и фотосессии со знаменитыми спортсменами.
 Мотор игры — статьи о спортивных автомобилях, мотоциклах и яхтах.
 Турнир игры — статьи о крупнейших спортивных состязаниях.
 Знаток игры — экспертные мнения от признанных теоретиков и практиков спорта.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информация о журнале на сайте издателя

Спортивные журналы России
Ежемесячные журналы